Крашени́нникова — женская форма русской фамилии Крашенинников.

 Известные носительницы 
 Крашенинникова, Алиса Владимировна (1933—2020) — советская волейболистка.
 Крашенинникова, Вероника Юрьевна (род. 1971) — российский политолог, историк и общественный деятель, публицист.
 Крашенинникова, Нина Александровна (1928—2021) — советский и российский правовед. См. также 
 
 Бухта Крашенинникова
 Гора Крашенинникова
 Мыс Крашенинникова 
 Остров Крашенинникова